Визурешти има више значења:

 Визурешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Визурешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији